Lajeado Grande pode se referir a:
 Lajeado Grande, município do estado de Santa Catarina
 Lajeado Grande, distrito do município de Crissiumal, no Rio Grande do Sul
 Lajeado Grande, distrito do município de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul
 Rio Lajeado Grande, rio localizado no Rio Grande do Sul

Desambiguação